Брати Карамазови — український рок-гурт, який виконує пісні російською мовою.
 «Брати Карамазови» — останній роман Ф. М. Достоєвського, робота над яким тривала в 1879—1880.
 «Брати Карамазови» — радянський художній трисерійний фільм 1968 року.